

Праздники и памятные дни

Религиозные

Католицизм 
 Память святого ;
 память архиепископа Флавиана Константинопольского;
 память Симеона, епископа Иерусалимского.

Православие 
 Празднование в честь Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание погибших» (XVII) икон Божией Матери;
 память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696);
 память мученицы Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской (251);
 память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских (ок. 304);
 память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина (1942).

Именины 
 Католические: Колман, Симеон, Флавиан.
 Православные: Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия.

События

До XX века 
  — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел поражение.
  — великий князь литовский Ягайло вступил в брак с польской королевной Ядвигой.
  — сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.
  — инаугурация Джефферсона Дэвиса в качестве президента Конфедеративных Штатов Америки.
  — в Софии османами казнён болгарский революционер Васил Левский.
  — Вторая англо-бурская война: началась битва при Пардеберге

XX век 
  — в Брюсселе создан Олимпийский комитет Бельгии.
 1911 — состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пеке доставил 6,5 тысяч писем и 250 открыток из Аллахабада (Индия) в , на расстояние 13 км.
 1913 — Фредерик Содди предлагает термин «изотоп».
 1918 — в Москве открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал.
 1921 — восстание в Армении свергло Советскую власть и установило временное правительство.
 1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон.
 
 Вторая мировая война: Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта произнёс речь о тотальной войне.
 Вторая мировая война: арест в Мюнхене членов группы Сопротивления «Белая роза»
  — Индокитайская война: французы установили полный контроль над Ханоем.
  — установлены дипломатические отношения между СССР и Бирманским Союзом (ныне Мьянма).
 
 Уолтер Болтон стал последним человеком, казнённым в Новой Зеландии.
 британцы в Найроби казнили кенийского повстанца Дедана Кимати
 1960 — открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.
 1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.
 1967 — установлены дипломатические отношения между СССР и Верхней Вольтой (ныне Буркина-Фасо).
 1978 — были проведены первые соревнования по триатлону в формате Ironman.
 1979 — в пустыне Сахара выпал снег.
 1981 — установлены дипломатические отношения между СССР и Зимбабве.
  — Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
  — боевики Временной ИРА ранним утром взорвали бомбы на лондонских вокзалах Виктория и Паддингтон.

XXI век 
  — арестован агент ФБР Роберт Ханссен, приговорённый затем к пожизненному заключению за работу на советскую и российскую разведку.
  — пожар в метрополитене Тэгу (Республика Корея), погибло 192 человека.
  — взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около 500 ранены.
  — WikiLeaks опубликовала первый из сотен тысяч секретных документов.
  — резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.
  — окончание боев за Дебальцево, установление ДНР контроля над городом.
  — катастрофа ATR 72-200 под Семиромом, 66 погибших.

Родились

До XVIII века 

 1201 — Насир ад-Дин Туси (ум. 1274), персидский математик, механик и астроном.
 1404 — Леон Баттиста Альберти (ум. 1472), итальянский учёный, гуманист, писатель, деятель культуры итальянского Возрождения.
 1516 — Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева (с 1553).
 1626 — Франческо Реди (ум. 1697), итальянский врач и натуралист, опровергший теорию о самозарождении жизни.
 1655 — Пьетро Гварнери (ум. 1720), итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.

XVIII век 
 1703 — Коррадо Джаквинто (ум. 1766), итальянский художник эпохи рококо.
 1718 — Сёрен Абильдгаард (ум. 1791), датский натуралист, писатель и художник.
 1745 — Алессандро Вольта (ум. 1827), итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
 1780 — Алексей Венецианов (ум. 1847), русский живописец, академик.

XIX век 
 1825 — Мор Йокаи (ум. 1904), венгерский писатель-романист.
 1836 — Рамакришна (при рожд. Гададхар Чаттопадхьяй; ум. 1886), индийский религиозный лидер, проповедник.
 1838 — Эрнст Мах (ум. 1916), австрийский физик, механик и философ.
 1855 — Жан Жюль Жюссеран (ум. 1932), французский дипломат и литературовед.
 1857
 Макс Клингер (ум. 1920), немецкий художник-график и скульптор, представитель символизма.
 Дмитрий Щербачёв (ум. 1932), русский генерал, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 1864 — Алексей Денисов-Уральский (ум. 1926), русский живописец, камнерез, общественный деятель.
 1877 — Дереник Демирчян (ум. 1956), армянский советский писатель, поэт и переводчик, академик Армянской АН.
 1878 — Мария Ульянова (ум. 1937), российская революционерка, советский государственный и партийный деятель, младшая сестра В. И. Ленина.
 1889 — Герхард Маркс (ум. 1981), немецкий скульптор и график.
 1890 — Адольф Менжу (ум. 1963), американский актёр театра и кино, номинант на премию «Оскар».
 1891 — Оресте Пулити (ум. 1958), итальянский фехтовальщик, 4-кратный олимпийский чемпион.
 1895 — Семён Тимошенко (ум. 1970), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari.

XX век 
 1903 — Алексей Леонтьев (ум. 1979), советский психолог, философ, педагог, основатель теории деятельности.
 1904 — Иосип Хорват Меджимурец (убит 1945), хорватский художник.
 1906 — Николай Подгорный (ум. 1983), советский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1965—1977).
 1908 — Александр Зархи (ум. 1997), кинорежиссёр, сценарист, литератор, народный артист СССР.
 1913 — Арам Сатунц (ум. 1990), советский композитор и дирижёр, народный артист Армянской ССР.
 1921 — Оскар Фельцман (ум. 2013), композитор, пианист, народный артист РСФСР.
 1922 — Михаил Савицкий (ум. 2010), белорусский живописец, педагог, Герой Беларуси, народный художник СССР.
 1932 — Милош Форман (наст. имя Ян Томаш Форман,; ум. 2018), чехословацкий и американский кинорежиссёр и сценарист.
 1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.
 1934 — Пако Рабан (урожд. Франсиско Рабанеда-и-Куэрва; ум 2023), французский модельер.
 1935 — Геннадий Гладков, советский и российский композитор, кинокомпозитор, народный артист РФ.
 1938
 Светлана Данильченко (ум. 2008), советская актриса.
 Иштван Сабо, венгерский кинорежиссёр, сценарист и писатель, один из учредителей Европейской киноакадемии.
 1940 — Гурам Пирцхалава (ум. 2014), советский и грузинский актёр театра и кино.
 1941 — Галина Ненашева, советская и российская эстрадная певица.
 1943 — Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации.
 1950
 Джон Хьюз (ум. 2009), американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Сибилл Шеперд, американская актриса кино и телевидения, певица, бывшая модель, лауреат трёх «Золотых глобусов».
 1952 — Александр Барыкин (ум. 2011), советский и российский рок-музыкант, певец, композитор и гитарист.
 1953 — Аркадий Укупник, советский и российский композитор, музыкант, поп-певец и актёр, продюсер.
 1954 — Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец, обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми».
 1957 — Ванна Уайт, американская актриса и телеведущая.
 1964 — Мэтт Диллон, американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр.
 1965 — Доктор Дре (наст. имя Андре Ромелл Янг), американский рэпер и продюсер, лауреат семи премий «Грэмми».
 1966 — Дмитрий Конышев, советский и российский велогонщик.
 1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель «Золотого мяча».
 1968 — Молли Рингуолд, американская актриса, певица и писательница.
 1969 — Александр Могильный, советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион (1988), чемпион мира (1989), обладатель Кубка Стэнли (2000).
 1970 — Алла Клюка, советская, белорусская, российская и американская актриса театра, кино и телевидения.
 1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион (2000), первая ракетка мира (1999).
 1975
 Игорь Додон, молдавский политический деятель, президент Молдавии (2016—2020).
 Гари Невилл, английский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы (1996), тренер.
 1981 — Андрей Кириленко, российский баскетболист, чемпион Европы (2007).
 1988 — Андреас Ванк, немецкий прыгун с трамплина, олимпийский чемпион (2014).
 1989 — Алексей Ионов, российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России.
 1991 — Малис Джау, американская актриса, певица и композитор.
 1993 — Даниэль Юль, швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Скончались

До XIX века 

 1294 — Хубилай (р. 1215), монгольский хан, внук Чингисхана, первый император Китая из династии Юань (1271—1294).
 1405 — Тамерлан (или Тимур; р. 1336), среднеазиатский полководец, основатель империи тимуридов.
 1455 — Фра Беато Анджелико (р. 1400), итальянский художник.
 1535 — Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский (р. 1486), немецкий врач и философ, мистик, крупнейший теоретик оккультизма.
 1546 — Мартин Лютер (р. 1483), вождь Реформации в Германии, основатель лютеранства.
 1564 — Микеланджело Буонарроти (р. 1475), итальянский скульптор, художник и поэт.
 1683 — Николас Питерс Берхем Старший (р. 1620), голландский живописец, график, гравёр.
 1712 — Людовик, герцог Бургундский (р. 1682), старший внук Людовика XIV, наследник французского трона.
 1780 — Кристионас Донелайтис (р. 1714), литовский поэт, зачинатель литовской литературы.

XIX век 
 1851 — Карл Густав Якоб Якоби (р. 1804), немецкий математик и механик.
 1860 — Яков Ростовцев (р. 1803), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, основной разработчик крестьянской реформы в России, драматург.
 1862 — Пьер Фидель Бретонно (р. 1778), французский врач-эпидемиолог.
 1869 — Василий Плаксин (р. 1795), русский писатель, историк литературы, литературный критик и педагог, статский советник.
 1876 — Адольф Теодор Броньяр (р. 1801), французский ботаник, один из основоположников палеоботаники.
 1877 — Василий Гинденбург (р. 1799), российский медик.
 1880 — Николай Зинин (р. 1812), русский химик-органик, академик.
 1891 — Пётр Алексеев (р. 1840), русский химик-органик.

XX век 
 1902 — Чарльз Льюис Тиффани (р. 1812), американский торговец ювелирными изделиями, основатель компании Tiffany & Co.
 1903 —  (р. 1844), японский актёр, один из крупнейших мастеров театра кабуки.
 1904 — Бронислав Шварце (р. 1834), польский революционер, один из руководителей январского восстания (1863).
 1906 — Джон Баттерсон Стетсон (р. 1830), американский предприниматель, производитель шляп.
 1919 — расстрелян Павел Булацель (р. 1867), русский юрист, адвокат, журналист, общественный деятель.
 1937 — застрелился Григорий Орджоникидзе (р. 1886), российский революционер, один из руководителей советского государства.
 1945
 Дмитрий Карбышев (р. 1880), советский генерал-лейтенант, замучен в концлагере Маутхаузен.
 погиб Иван Черняховский (р. 1906), советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).
 1957 — Генри Норрис Расселл (р. 1877), американский астрофизик, автор одной из первых теорий эволюции звёзд.
 1959 — Андрей Лобанов (р. 1900), театральный режиссёр и педагог, народный артист РСФСР.
 1965 — Евгений Чарушин (р. 1901), советский график, скульптор, писатель.
 1967 — Роберт Оппенгеймер (р. 1904), американский физик, создатель атомной бомбы.
 1981 — Джон Кнудсен Нортроп (р. 1895), американский авиационной инженер и промышленник.
 1982 — Найо Марш (р. 1895), новозеландская писательница, автор детективов, театральный деятель.
 1992 — Роман Филиппов (р. 1936), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1999 — Николай Латышев (р. 1913), советский футбольный судья, арбитр финала чемпионата мира 1962 года.

XXI век 
 2001 — Бальтюс (р. 1908), французский художник, младший брат Пьера Клоссовски.
 2004 — Жан Руш (р. 1917), французский кинорежиссёр.
 2008 — Ален Роб-Грийе (р. 1922), французский писатель.
 2021 — Андрей Мягков (р. 1938), советский и российский актёр театра и кино и озвучивания, театральный режиссёр, писатель и народный артист РСФСР.
 2022
 Геннадий Юхтин (р. 1932), советский и российский актёр, народный артист России.
 Борис Невзоров (р. 1950), советский и российский актёр, кинорежиссёр, педагог, народный артист России.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Агафья Коровница или Агафья Скотница
 Агафия оберегает скотину от болезней, заступница от пожара, освящённый в её день хлеб бросают в горящий дом или поле, чтоб огонь от них отвести.
 В старину на Руси этот хлеб коровам на рога — мор отвести.
 Было поверье, что в этот день по селу коровья смерть бродит и, чтоб её избежать, деревню опахивали (впрягали в соху вдову-повещалку и с зажжёными лучинами, с кочергами, серпами и помелами троекратно опахивали всё селение, ибо верили, что борозда эта отделит деревню от нечисти; если на пути попадалось какое-либо животное, его убивали без сожаления, ибо думали, что в нём скрывается коровья смерть).
 Коли в этот день мороз, то весна будет «дружная», а лето сухое и жаркое.

См. также

Примечания